

Джипсем — місто, штат Колорадо
 Джипсем — місто, штат Канзас